Руфино Уолтер Гама (; 20 июня 1998 года, Баукау, Восточный Тимор, Индонезия) — восточнотиморский футболист, нападающий клуба «Лаленок Юнайтед» и национальной сборной. Рекордсмен сборной по забитым мячам (7).

Клубная карьера 
Воспитанник столичной «Академики». В 2017 году перешёл в «Какусан», но ушёл после первого сезона ввиду вылета клуба в Сегунду. Зимой 2018 года перешёл в «Каркету Дили», в составе клуба стал вице-чемпионом Восточного Тимора. В 2020 году присоединился к «Лаленок Юнайтед». В составе клуба также стал вице-чемпионом, кроме того стал обладателем Кубка Восточного Тимора и Кубка футбольной федерации — аналога Примейры и Сегунды в период пандемии COVID-19.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжные сборные разных возрастов. За первую сборную дебютировал 2 июня 2016 года в гостевом матче со сборной Малайзии, выйдя на замену на 81-й минуте. Первый гол забил 8 октября в гостевом матче со сборной Тайваня. 2 ноября в гостевом матче со сборной Брунея получил прямую красную карточку. 11 июня 2019 года в домашнем матче со сборной Малайзии забил седьмой гол за сборную, тем самым побив рекорд Мурило де Алмейды по голам за сборную.

Достижения

Клубные

«Каркету Дили» 
 Вице-чемпион Восточного Тимора: 2018

«Лаленок Юнайтед» 
 Обладатель Кубка Восточного Тимора: 2020
 Обладатель Кубка футбольной федерации: 2020
 Вице-чемпион Восточного Тимора: 2019

Личные 
 Лучший бомбардир сборной Восточного Тимора: 7 голов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль игрока на сайте National Football Teams

Футболисты Восточного Тимора
Игроки сборной Восточного Тимора по футболу